Pavelescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Alina Pavelescu (n. 1972), arhivistă, istoric și scriitoare română
 Aurelian Pavelescu (n. 1964), avocat și om politic român
 Cincinat Pavelescu (1872-1934), poet și epigramist român, autor de romanțe, lieduri, cantilene, serenade și madrigaluri
 Costel Claudiu Pavelescu (n. 1946),  deputat român
 Dumitru Pavelescu-Dimo (1870-1944), sculptor român, aparținând școlii naturaliste
 Emil Pavelescu (1944-2015), pictor român
 George Pavelescu, pseudonimul literar al lui George Drumur, scriitor, publicist, muzicolog și traducător român
 Gheorghe Pavelescu (1915-2008), etnolog și folclorist român
 Ioana Pavelescu (n. 1949), actriță română
 Marian Ștefan Pavelescu, pseudonimul literar al lui George Drumur (1911-1992), prozator român
 Mihai-Dan Pavelescu (n. 1956), autor român, editor și traducător de literatură
 Nicolae Pavelescu (n. 1961), deputat român
 Rodica Pavelescu (1910-1991), pictoriță română

Paulescu este un nume care se poate referi la:
 Nicolae Paulescu (1869-1931), om de știință român, medic și fiziolog

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera P
 Pavel
 Paul
 Pavelić
 Paveliu

Nume de familie românești